Чемпионат РСФСР по футболу 1932 был проведен с 24 июля по 26 августа 1932. Одновременно этот турнир являлся отборочным для Чемпионата СССР по футболу 1932.

Победителем соревнования стала сборная команда Ленинграда.

Организация и проведение турнира 
Из 26 административно-территориальных единиц РСФСР того времени для участия в турнире были отобраны 16 наиболее развитых в футбольном отношении и не очень удаленных регионов. Москва и Ленинград также имели отдельное представительство.

В отличие от турниров прошлых лет, на этот раз в положении о соревновании указывалось, что к участию допускаются именно сборные городов, представляющие ту или иную территорию.

Ход турнира 
Турнир проводился по «олимпийской системе», матчи проводились на поле одной из команд.

Матчи

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал 

По итогам турнира сборные Ленинграда и Москвы получили право выступать в Чемпионате СССР по футболу 1932.

Примечания

Литература 

 
 Московский футбол. XX век - М.:2000
 Лукосяк Ю.П. Футбол России вчера, сегодня, завтра... - СПБ.:2010
 Киселёв Н. Я.70 футбольных лет. Футбол в Петербурге, Петрограде, Ленинграде. — Л.:1969
 Футбол-84/сост. Киселев Н.Я. - Л.:1984
 Footballfacts ;
 
Футбольные соревнования в Москве
Футбол в СССР в 1932 году
1932 год в Москве
1932 год в Санкт-Петербурге